«Пя́тницкое шоссе́» — конечная станция северо-западного радиуса Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, расположенная в районе Митино на пересечении Митинской улицы и Пятницкого шоссе, от которого и получила своё название. Открылась 28 декабря  года. За станцией располагается противошёрстный съезд для оборота составов и соединительные ветви в электродепо «Митино». С момента открытия и до открытия станции «Рассказовка» 30 августа 2018 года являлась самой западной станцией Московского метрополитена. На одном конце в южном подземном вестибюле имеется общая лестница, на другом конце в северном наземном вестибюле — эскалаторы.

История 

Первоначально следующей после «Митино» должна была стать предназначавшаяся для перспективного жилого массива станция «Рождествено», однако необходимость в ней сейчас отсутствует, поскольку в этом месте был построен только коттеджный посёлок. Вместе с тем от станции «Митино» до одноимённого депо были практически полностью готовы тоннели длиной 1,5 км, поэтому примерно в 2008 году возникли планы по строительству станции под Пятницким шоссе.

В декабре 2009 года данная станция под первоначальным названием «Пятницкая» появилась на схемах в вагонах метро. 22 февраля 2011 года ей было присвоено другое название: «Пятницкое шоссе» (во избежание путаницы с Пятницкой улицей в центре Москвы).

В октябре 2014 года Совет ветеранов Москвы предложил к 70-летию победы в Великой Отечественной войне переименовать станцию метро «Пятницкое шоссе» в «Оборонную», чтобы «увековечить защитников столицы в 1941—1942 годах». Однако этот проект не был реализован.

Строительство 
8 апреля 2011 года стало известно, что конкурс на проектирование участка «Митино» — «Пятницкое шоссе» выиграла компания «Мосинжпроект» — оператор программы развития московского метро. Она же управляет строительством станции.

Стоимость строительства составила 5,5 млрд рублей.

Станция открылась 28 декабря 2012 года при продлении Арбатско-Покровской линии на один перегон, стала 188-й станцией Московского метрополитена.

Архитектура и оформление 
Станция построена колонной двухпролётной, с асимметричной цветовой гаммой отделки: с одной стороны путевая стена отделана чёрным мрамором, с другой — белым. Колонны облицованы полированным мрамором «скорлупа» переменной толщины. Наименования станции на путевых стенах изготовлены из полированного мрамора цвета, противоположного цвету стены.

Пол платформы выполнен из чёрного полированного гранита, а также из термообработанного гранита по краям платформы. Потолок платформенной части является подвесным и изготовлен из композитных ячеистых трёхслойных алюминиевых панелей.

Станция освещается двумя рядами ламп над посадочными платформами.

В соответствии с проектом, созданным специалистами института «Метрогипротранс», построено два вестибюля — южный подземный, с выходами на Митинскую улицу близ дома № 57 на обе стороны Митинской улицы (лестничные сходы накрыты павильонами), и северный наземный в районе примыкания к Пятницкому шоссе Муравской улицы. Южный вестибюль размещён вдоль Митинской улицы и совмещён с подземным пешеходным переходом. Лестничные сходы вестибюля оборудованы пандусами для колясок и накрыты павильонами.

Особенность станции в том, что она изогнута  — таких станций в Московском метрополитене всего пять (другие — «», «», «» и «»). В одном из вестибюлей предусмотрены лифты для маломобильных групп граждан, лестничные сходы снабжены пандусами.

Происшествия 
2 января 2013 года в 20:20 осыпалась плитка облицовки потолка в кассовой зоне северного вестибюля. Никто не пострадал. Вестибюль был временно закрыт для входа и выхода пассажиров. В 23:05 все неполадки были устранены и обслуживание вестибюля возобновилось.

Станция в цифрах 
 Пикет ПК0303+32.
 Платформенная часть
 Длина платформы — 170,65 м
 Ширина платформы — 10 м
 Высота станции от уровня платформы до нижней части подвесного потолка — 3,75 м
 Площадь платформы — 17 065 м² (пассажирская часть)
 Длина промежуточного коридора — 64,99 м
 Ширина промежуточного коридора — 7,10×7,99 м
 Площадь промежуточного коридора — 430 м²
 Вестибюль № 1
 Площадь первого подземного уровня — 1764 м², в том числе площадь кассового зала — 726 м²
 Площадь второго подземного уровня — 596 м²
 Площадь служебных помещений (всего) — 1266 м²
 Общая площадь — 2360 м²
 Строительный объём — 16 520 м³
 Высота подъёма лестницы с уровня платформы на уровень вестибюля — 3,48 м
 Площадь подземных переходов — 1056 м²
 Вестибюль № 2
 Площадь первого наземного уровня — 835 м², в том числе площадь кассового зала — 470 м²
 Площадь второго наземного уровня — 364 м²
 Общая площадь — 2637 м²
 Площадь первого подземного уровня — 1180 м²
 Площадь второго подземного уровня — 258 м²
 Площадь кровли — 1065 м²
 Строительный объём наземной части — 8625 м³
 Строительный объём подземной части — 5930 м³
 Высота подъёма эскалаторов с уровня платформы на уровень вестибюля — 9 м

Наземный общественный транспорт

Городской

Областной 
 Автобусы: 32, 575

Перспективы 
Существовали предложения построить линию лёгкого метро (по аналогии с Бутовской линией) до Зеленограда (длина линии составила бы 25 км), однако они были впоследствии отклонены столичными властями.

Существует вероятность строительства за «Пятницким шоссе» ещё одной станции — «Рождествено». Она отмечена как перспективная, однако никакого строительства не ведётся и в ближайшей перспективе не планируется.

Галерея

См. также 
 Список станций Московского метрополитена

Примечания

Ссылки 
 Станция «Пятницкое шоссе» на сайте метрополитена
 Станция «Пятницкое шоссе» на сайте Артемия Лебедева
 Фоторепортажи А. Попова со строительства станции «Пятницкое шоссе» в «Живом Журнале»

Митино
Колонные станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 2012 году
Здания и сооружения, построенные в 2012 году в Москве